Stati Uniti d'America
Mannington – township della Contea di Salem, New Jersey
Mannington – città della Contea di Marion, Virginia Occidentale